Perrysburg kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Perrysburg (New York)
Perrysburg (Ohio)